Alexander Ypsilantis – principe di Valacchia e Moldavia
 Alexander Ypsilantis – comandante militare ed eroe nazionale greco, nipote del precedente